Кубок Шпенглера 2004 — 78-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2004 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стал хозяин соревнования «Давос», обыгравший в финале пражскую «Спарту» со счётом 2:0.

Участники турнира 
 Давос                                                                                                
  Металлург Мг
  Сборная Канады
  Спарта
  ХИФК

Результаты

Предварительный этап

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Йонас Хиллер (Давос)
 Защитники:  Карел Пиларж (Спарта) —  Сергей Гончар  (Металлург Мг) 
 Нападающие:  Алексей Кайгородов   (Металлург Мг) —  Ондржей Кратена  (Спарта) —  Рик Нэш (Давос)

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2004 года
Спорт в Швейцарии в 2004 году